Le premier championnat d'échecs lituanien,  non officiel, a eu lieu à Kaunas, alors capitale temporaire du pays, en 1921. Le titre de champion devait être accordé après une victoire ou un nul entre l'ancien champion et le challenger, la plupart du temps un des vainqueurs du championnat de Kaunas (qui deviendra plus tard - le championnat de Lituanie) entre 1922 et le début de la Seconde Guerre mondiale . 

Le premier championnat officiel de Lituanie a eu lieu en 1929. L'année suivante, la Lituanie a rejoint la FIDE, la Fédération internationale des échecs.

Lorsque la Lituanie faisait partie de l'Union soviétique ( - juin 1941 puis  - ), des joueurs d'autres républiques soviétiques étaient parfois invités à participer au championnat. En 1951, Ratmir Kholmov remporte le championnat devant les invités Andor Lilienthal, Tigran Petrosian et Vladimir Simagin .

Champions

1921 à 1938 
{| class="sortable wikitable centre alternance" style="text-align:center;"
! # !! Année !! Ville !! width=300 | Vainqueur
|-
| (1) || 1921 ||        || A. Rimša Vainqueur du championnat de Kaunas 
|-
| (2) || 1922 ||        || Antanas Gustaitis est désigné champion car son adversaire Benjamin Blumenfeld avait émigré en Russie avant qu'le match ne puisse être organisé.
|-
| (3) || 1923 ||        || Aleksandras Machtas, Champion de Kaunas
|-
| (4) || 1924 ||        || Aleksandras Machtas, Champion de Kaunas
|-
| (5) || 1926 ||        || Aleksandras Machtas, Champion de Kaunas
|-
| (6) || 1927 ||        || Aleksandras Machtas gagne le match contre S. Gordonas, champion de Klaipėda (au lieu de  Markas Luckis, champion de Kaunas)
|-
| (7) || 1928 ||        || Aleksandras Machtas remporte le match contre S. Gordonas, champion de Klaipėda (au lieu de  Markas Luckis, champion de Kaunas)
|-
| 1 || 1929 ||        || A. Jeglinas, champion de Kaunas et de Lituania
|-
| 2 || 1930 ||        || Isakas Vistaneckis
|- 
| 3 || 1931 ||        || Aleksandras Machtas 
|-
| 4 || 1932 || Kaunas || Aleksandras Machtas
|-
| 5 || 1933 ||        || Vladas Mikėnas remporte le match contre Aleksandras Machtas
|-
| 6 || 1934 ||        || Vladas Mikėnas remporte le match contre Povilas Vaitonis (6:2)
|-
| 7 || 1935 ||        || Vladas Mikėnas fait match nul contre Isakas Vistaneckis (8:8) et conserve son titre.
|-
| 8 || 1937 ||        || Vladas Mikėnas remporte le match contre Povilas Vaitonis (5.5:4.5)
|-
| 9 || 1938 ||        || Vladas Mikėnas remporte le match contre Povilas Vaitonis (9:3)
|}

Depuis 1941 

{| class="sortable wikitable centre alternance" style="text-align:center;"
! # !! Année !! Ville !! Vainqueur
|-
| 10 || 1941 ||        || Isakas Vistaneckis
|-
| 11 || 1942 ||        || Leonardas Abramavičius
|-
| 12 || 1943 || Vilnius || M. Birmanas, Romanas Arlauskas et Leonardas Abramavičius
|-
| * || 1944 ||        || Povilas Vaitonis 
|-
| 13 || 1945 || Kaunas || Vladas Mikėnas
|-
| 14 || 1947 || Vilnius || Vladas Mikėnas
|-
| 15 || 1948 || Vilnius || Vladas Mikėnas
|-
| 16 || 1949 || Vilnius || Ratmir Kholmov & Isakas Vistaneckis
|-
| 17 || 1950 || Vilnius || Ratmir Kholmov & Leonardas Abramavičius
|-
| 18 || 1951 || Vilnius || Ratmir Kholmov
|-
| 19 || 1952 || Vilnius || Ratmir Kholmov
|-
| 20 || 1953 || Vilnius | Jegor Čiukajevas & Ratmir Kholmov
|-
| 21 || 1954 || Vilnius || Isakas Vistaneckis
|-
| 22 || 1955 || Vilnius || Ratmir Kholmov & Jegor Čiukajevas
|-
| 23 || 1956 || Kaunas       || Isakas Vistaneckis
|-
| 24 || 1957 || Vilnius || Ratmir Kholmov
|-
| 25 || 1958 || Vilnius || Ratmir Kholmov
|-
| 26 || 1959 || Vilnius || Isakas Vistaneckis & Ratmir Kholmov
|-
| 27 || 1960 || Vilnius || Ratmir Kholmov
|-
| 28 || 1961 || Vilnius || Vladas Mikėnas
|-
| 29 || 1962 || Druskininkai || Leonidas Maslovas
|-
| 30 || 1963 || Vilnius || Leonidas Maslovas
|-
| 31 || 1964 || Vilnius || Vladas Mikėnas
|-
| 32 || 1965 || Vilnius || Vladas Mikėnas & Anicetas Uogelė 
|-
| 33 || 1966 || Vilnius || Leonidas Maslovas
|-
| 34 || 1967 || Vilnius || Algimantas Butnorius
|-
| 35 || 1968 || Vilnius || Vladas Mikėnas & Algimantas Butnorius
|-
| 36 || 1969 || Vilnius || Antonas Česnauskas
|-
| 37 || 1970 || Kaunas       || Algimantas Butnorius
|-
| 38 || 1971 || Vilnius || Jegor Čiukajevas
|-
| 39 || 1972 || Kaunas || Gintautas Piešina & Algimantas Butnorius
|-
| 40 || 1973 || Klaipėda     || Algimantas Butnorius & Jegor Čiukajevas
|-
| 41 || 1974 || Vilnius || Gintautas Piešina
|-
| 42 || 1975 || Vilnius || Algimantas Butnorius
|-
| 43 || 1976 || Kaunas       || Algimantas Butnorius
|-
| 44 || 1977 || Klaipėda || Yuri Balashov
|-
| 45 || 1978 || Vilnius || Gintautas Piešina & Viktor Gavrikov
|-
| 46 || 1979 || Panevėžys || Levas Ševeliovas
|-
| 47 || 1980 || Kaunas || Algimantas Butnorius
|-
| 48 || 1981 || Klaipėda || Eduardas Rozentalis
|-
| 49 || 1982 || Plungė || Algimantas Butnorius
|-
| 50 || 1983 || Vilnius || Aloyzas Kveinys & Eduardas Rozentalis
|-
| 51 || 1984 || Klaipėda || Gintautas Piešina
|-
| 52 || 1985 || Vilnius || Algirdas Bandza, Emilis Šlekys & V. Kozlov
|-
| 53 || 1986 || Vilnius || Aloyzas Kveinys
|-
| 54 || 1987 || Vilnius || Vidmantas Mališauskas
|-
| 55 || 1988 || Vilnius || Gintautas Piešina, Vitalijus Majorovas et Darius Ruželė
|-
| 56 || 1989 || Klaipėda || Vidmantas Mališauskas
|-
| 57 || 1990 || Klaipėda || Vidmantas Mališauskas
|-
| 58 || 1991 || Vilnius || Šarūnas Šulskis
|-
| 59 || 1992 || Vilnius || Virginijus Dambrauskas
|-
| 60 || 1993 || Vilnius || Algimantas Butnorius
|-
| 61 || 1994 || Vilnius || Šarūnas Šulskis
|-
| 62 || 1995 || Vilnius || Antanas Zapolskis
|-
| 63 || 1996 || Vilnius || Virginijus Dambrauskas & Vytautas Šlapikas
|-
| 64 || 1997 ||                  || Virginijus Grabliauskas
|-
| 65 || 1998 || Vilnius || Vidmantas Mališauskas & Šarūnas Šulskis
|-
| 66 || 1999 || Vilnius || Antanas Zapolskis
|-
| 67 || 2000 || Vilnius || Viktorija Čmilytė
|-
| 68 || 2001 || Kaunas || Šarūnas Šulskis & Aloyzas Kveinys
|-
| 69 || 2002 || Vilnius || Eduardas Rozentalis
|-
| 70 || 2003 || Vilnius || Vidmantas Mališauskas
|-
| 71 || 2004 || Vilnius || Darius Zagorskis
|-
| 72 || 2005 || Šiauliai || Viktorija Čmilytė
|-
| 73 || 2006 || Vilnius || Vidmantas Mališauskas
|-
| 74 || 2007 || Šiauliai || Šarūnas Šulskis
|-
| 75 || 2008 || Kaunas || Aloyzas Kveinys
|-
| 76 || 2009 || Vilnius || Šarūnas Šulskis
|-
| 77 || 2010 || Nemenčinė || Vidmantas Malisauskas
|-
| 78 || 2011 || Nemenčinė || Šarūnas Šulskis
|-
| 79 || 2012 || Vilnius || Aloyzas Kveinys
|-
| 80 || 2013 || Vilnius || Darius Zagorskis
|-
| 81 || 2014 || Vilnius || Šarūnas Šulskis
|-
| 82 || 2015 || Kaunas || Šarūnas Šulskis
|-
| 83 || 2016 || Vilnius || Tomas Laurušas
|-
| 84 || 2017 || Vilnius || Vidmantas Mališauskas
|-
| 85 || 2018 || Kaunas || Vidmantas Mališauskas
|-
| 86 || 2019 || Vilnius || Tomas Laurušas
|-
| 87 || 2020 ||  || 
|-
|  || 2021 ||  || 
|-
|  || 2022 ||  || 
|}

Vainqueurs du championnat féminin 

{| class="sortable wikitable"
! Année !! Ville !! Vainqueur
|-
| 1938 || Kaunas || Elena Raclauskienė 
|-
| 1949 || Vilnius || Elena Raclauskienė-Lukauskienė 
|-
| 1950 ||Vilnius||J. Čiukajeva
|-
| 1951 ||Vilnius||J. Čiukajeva
|-
| 1952 ||Vilnius||J. Čiukajeva
|-
| 1953 ||Vilnius||J. Čiukajeva
|-
| 1954 ||Vilnius|| M. Lichtenfeld
|-
| 1955 ||Vilnius|| M. Lichtenfeld
|-
| 1956 ||Kaunas||Marija Kartanaitė
|-
| 1957 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1958 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1959 ||Vilnius|| N. Špikienė
|-
| 1960 ||Vilnius|| N. Špikienė
|-
| 1961 ||Vilnius||Vilhelmina Kaušilaitė
|-
| 1962 ||Vilnius|| I. Epšteinaitė
|-
| 1963 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1964 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1965 ||Vilnius|| I. Rozentalienė
|-
| 1966 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1967 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1968 ||Vilnius||Vilhelmina Kaušilaitė
|-
| 1969 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1970 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1971 ||Vilnius||Vilhelmina Kaušilaitė
|-
| 1972 ||Vilnius||Vilhelmina Kaušilaitė
|-
| 1973 ||Vilnius|| L.Benensonaitė
|-
| 1974 || Kaunas || Vilhelmina Kaušilaitė 
|-
| 1975 ||Vilnius||Vilhelmina Kaušilaitė
|-
| 1976 ||Vilnius||Vilhelmina Kaušilaitė
|-
| 1977 || Panevėžys ||Vilhelmina Kaušilaitė
|-
| 1978 ||Vilnius||Rasa Kartanaitė
|-
| 1979 ||Panevėžys||Rasa Kartanaitė
|-
| 1980 ||Vilnius||Marija Kartanaitė
|-
| 1981 ||Vilnius||Esther Epstein
|-
| 1982 ||Vilnius||Esther Epstein
|-
| 1983 ||Vilnius||Rasa Kartanaitė
|-
| 1984 ||Vilnius||Esther Epstein
|-
| 1985 ||Vilnius||M. Kurkul
|-
| 1986 || Šiauliai || Esther Epstein 
|-
| 1987 ||Šiauliai||Laima Domarkaitė
|-
| 1988 ||Šiauliai||Rasa Domkutė - Renata Turauskienė
|-
| 1989 ||Šiauliai||Laima Domarkaitė
|-
| 1990 ||Šiauliai|| V. Domkutė - Paulauskienė
|-
| 1991 ||Panevėžys||Rita Dambravaitė
|-
| 1992 ||Panevėžys||Kamilė Baginskaitė
|-
| 1993 || Vilkaviškis ||M. Kurkul
|-
| 1994 ||Vilkaviškis||Dagnė Čiukšytė
|-
| 1995 ||Panevėžys||Laima Domarkaitė
|-
| 1996 || Marijampolė ||Dagnė Čiukšytė
|-
| 1997 ||Šiauliai||Dagnė Čiukšytė
|-
| 1998 ||Vilnius||Živilė Čiukšytė
|-
| 1999 ||Vilnius||Rita Dambravaitė-Varnienė
|-
| 2000 ||Vilnius||Viktorija Čmilytė
|-
| 2001 ||Vilnius||R. Turauskienė
|-
| 2002 || Nemenčinė || Živilė Šarakauskienė 
|-
| 2003 ||Panevėžys||Dagnė Čiukšytė
|-
| 2004 ||Šiauliai||Daiva Batytė
|-
| 2005 ||Vilnius||S. Limontaitė
|-
| 2006 ||Šiauliai||Deimantė Daulytė
|-
| 2007 ||Vilnius||Deimantė Daulytė
|-
| 2008 ||Panevėžys||Deimantė Daulytė
|-
| 2009 ||Vilnius||Živilė Šarakauskienė
|-
| 2010 ||Nemenčinė||Vesta Kalvytė
|-
| 2011 ||Nemenčinė||Živilė Šarakauskienė
|-
| 2012 ||Vilnius||Deimantė Daulytė
|-
| 2013 ||Vilnius||Deimantė Daulytė
|-
| 2014 ||Vilnius||Salomėja Zaksaitė
|-
| 2015 || ||
|-
| 2016 ||Vilnius||Daiva Batyte, Salomėja Zaksaitė
|-
| 2017 ||Vilnius||Simona Kiseleva
|-
| 2018 ||Kaunas||Ieva Žalimaitė, Daiva Batytė
|-
| 2019 ||Vilnius||Marija Šibajeva
|-
| 2020 ||  || Kamilė Baginskaitė
|-
| 2021 ||  || 
|-
| 2022 ||  || 
|}

Sources 

 Fédération lituanienne des échecs et Département de l'éducation physique et des sports (1994) Šachmatų taisyklės (Vilnius)
 A. Uogelė (1993) Mano šachmatai
 Lietuvos čempionatai (la plupart des résultats et des tableaux croisés pour 1943–2002)
 Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943-2007) (in Lithuanian)
 RUSBASE (partie V) 1919-1937,1991-1994
 RUSBASE (partie IV) 1938-1960
 RUSBASE (partie III), 1961-1969,1985-1990
 RUSBASE (partie II) 1970-1984
 Hartston, William R. (1977), «Lituanie», dans Golombek, Harry (éd.), Encyclopédie des échecs de Golombek, Crown Publishing, p. 182
 Gaige, Jeremy (1987), Chess Personalia, A Biobibliography, McFarland (noms complets et brefs détails biographiques pour certains joueurs)
 Informations sur les joueurs FIDE (noms et années de naissance pour certains joueurs actuellement actifs)
 Détails de l'édition 2000
 Détails éditions 2002-2007
 Biographie de Šarūnas Šulskis (en polonais)

Notes et références 

echecs
Lituanie